Чирвоная Горка — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Чирвоная Горка — посёлок в Копыльском районе Минской области.
 Чирвоная Горка — посёлок в Узденском районе Минской области.